Selling ist der Familienname folgender Personen:
 Britta Selling (* 1966), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Eduard Selling (1834–1920), deutscher Mathematiker und Rechenmaschinenerfinder
 Joseph Selling (* 1945), belgischer römisch-katholischer Theologe
 Wilhelm Selling (1869–1960), deutscher Architekt und Anthroposoph

Siehe auch:
 Seling